Дружба — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Самсоновского сельсовета.

География 
Расположен в верховье лога Берёзовый.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района